Savska Cesta je selo južno od Vrbovca. 

Nastalo je naseljavanjem stanovnika na bivše vlastelinsko zemljište 1910. godine. Intenzivno naseljavanje stanovnika nastavljeno je tijekom 1980-ih godina.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji